Okręty US Navy o nazwie USS  "Pike":
 Pierwszy "Pike" (SS-6) był okrętem podwodnym typu Plunger, który był w służbie w latach 1903-1921
 Drugi "Pike" (SS-173) był okrętem podwodnym typu Porpoise, który był w służbie w latach 1935-1945.
Pike